Джерман
 Джерман — река в Болгарии, приток Струмы;
 Джерман — село в Кюстендилской области Болгарии.
 Джерман, Лорен (род. 1978) — американская актриса.
См. также
 Джермано
 Джермантаун